Tore Bengtsson kan syfta på 

* Tore Bengtsson (politiker)  (1911–1964)
 Tore Bengtsson (skådespelare) (1931–2015)